Петряев — русская фамилия. Известные носители:
 
 Петряев, Евгений Дмитриевич (1913—1987) — учёный-краевед, военный врач, библиофил, член Союза писателей СССР.
 Петряев, Павел Александрович (1892—1954) —  советский военный деятель, заключенный Соловецкого лагеря, один из основоположников научного звероводства в СССР.

 Петряева, Анна Тимофеевна (1894—1991) — врач, преподаватель Смоленского медицинского института в 1978-1995 годах, профессор, Заслуженный деятель науки РСФСР.
 Петряева, Ирина Юрьевна (1974) - российская футболистка.